Wagner steht für:
 eine historische Berufsbezeichnung, siehe Stellmacherei
 Wagner (Familienname), einen häufigen Familiennamen, zu Namensträgern siehe dort
 Wagner (Adelsgeschlecht), das deutsche Adelsgeschlecht „von Wagner“
 Wagner (Patrizierfamilie), eine Berner Patrizierfamilie
 Wagner – Das Leben und Werk Richard Wagners, eine Fernseh-Miniserie

Wagner ist der Name folgender Orte:
 Wagner (Gemeinde Abtenau), Ortschaft von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Wagner (Bahia), Stadt in Brasilien
 Wagner (Florida), Vereinigte Staaten
 Wagner (Forstkastl), historischer Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Forstkastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Wagner (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Wagner (Montana), Vereinigte Staaten
 Wagner (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Wagner (South Dakota), Vereinigte Staaten
 Wagner (Washington), Vereinigte Staaten
 Wagner (Wisconsin), im Marinette County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Wagner (Town), Town(ship) im Marinette County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Wagner Beach (Michigan), Vereinigte Staaten
 Zum Wagner, Weiler im Ortsteil Honhardt der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Wagner bezeichnet außerdem:
 eine Figur in Goethes Faust
 Wagner Tiefkühlprodukte, deutscher Hersteller von Tiefkühlkost
 J. Wagner GmbH, Hersteller von Farbauftragsgeräten und Spezialist für Oberflächenbeschichtungen
Wagner Group GmbH, deutscher Hersteller von Brandschutzanlagen
 Wagner Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fabrique de Voitures Jean Wagner, ehemaliger luxemburgischer Automobilhersteller
 Wagner & Apel Porzellan
 Wagner & Co Solartechnik, deutsches Mitarbeiterunternehmen der Solarbranche
 Wagner & Zetsche, 1875 in Thüringen gegründete Puppenmanufaktur mit Sitz in Ilmenau
 Gruppe Wagner, einen mit dem russischen Militärnachrichtendienst verwobenen Militärdienstleister
 Wagner-Whitin-Modell, Modell der dynamischen Losgrößenplanung und der Bestellmengenplanung
 Satz von Wagner und Fáry
 Wagner-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Wagner-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher der Rothschild-Insel, Antarktis
 Wagner Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Wagner-Bräu, Bierbrauerei in Kemmern, Bayern
 Brauerei Wagner, Bierbrauerei in Memmelsdorf, Bayern
 Wagner Palace Car Company, einen US-amerikanischen Hersteller und Betreiber von hochklassigen Eisenbahnwagen

Siehe auch:
 Wagnerová
 Vagner
 Waagner
 Haus Wagner
 Villa Wagner
 Wagner House
 Wagener